Na Białorusi
 Starzynki – dawniej samodzielna miejscowość. Obecnie część wsi Bortniki w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa
 Starzynki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Olechnowicze
 Starzynki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Podorosk
 Starzynki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Starzynki – chutor w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Starzynki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 Starzynki – dawny majątek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 Starzynki – dawniej wieś. Obecnie część Dobrowicz w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.
 Starzynki Kropiwnickie – dawniej folwark. Obecnie część Kropiwnik obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.
 Starzynki Łapińskie I – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.
 Starzynki Łapińskie II – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Pierszaje.